Rijál je měnovou jednotkou pěti arabských zemí. V češtině lze pro tyto měny použít výraz rial nebo riál. Různé publikace a jiné zdroje informací používají všechny zmíněné názvy. Slovo „rijál“ používá Český statistický úřad. Někdy můžeme nalézt i anglické pojmenování riyal.

Reference 

Měny